Nissan Gloria W40 — модель автомобиля японской компании Nissan.
 W40 (облако) — молекулярное облако, состоящее из межзвёздного газа, которое находится на расстоянии около 1000 световых лет от Земли.
 W40 (ядерная боеголовка) — американская ядерная боеголовка, разработанная и принятая на вооружение в конце 1950-х годов и находившаяся на вооружении в 1959—1972 годах.